Halenke ist der Familienname folgender Personen:

 Gustl Halenke (1930–2022), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Sebastian Halenke (* 1995), deutscher Sportkletterer